Barco (bedrijf), een Belgisch bedrijf
 Barco (Guimarães), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Guimarães
 Barco (Covilhã), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Covilhã
 Barco (Bibbiano), een plaats in de Italiaanse gemeente Bibbiano